Арма может означать:

 Арма — завод в Москве.
 Арма — город в Северной Ирландии.
 Арма — город в Колумбии.
 Арма — историческое графство на северо-востоке Ирландии.
 Арма — район в графстве Арма.
 Арма — мёртвый индейский язык на котором раньше говорил народ с одноимённым названием.
 Арма Айказуни — 6-й легендарный царь Армении в 1858 — 1827 до н. э. из династии Хайкидов.
 Арма, Айи Квеи (род. 1939) — ганский писатель, пишущий на английском языке.
 «РКБ Арма» — футбольный клуб из Риги, существовавший в 1996—2003 годах.

Arma 
 Arma — американский филиал немецкого концерна Bosch.
 ArmA (серия игр)